

Гречихи — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Гречихи — село, Вітебська область, Толочинський район, Оболецька сільська рада.